Бхагава́т, бхагаван (,  «господин, владыка») — в индуизме имя-эпитет высших божеств, прежде всего Вишну и его аватар (Кришна и др.), реже Шивы и др.

В буддизме этим именем-эпитетом  называют Гаутама Будду.

Также бхагават было и остаётся в Индии формой вежливого обращения к почитаемому лицу (богу, святому, царю и др.), вроде русского «господин».

Бхагава́ти (bhágavati «Владеющая счастьем») — женский род от «бхагават», используется как эпитет Лакшми.

Этимология 
Слово bhagavat (форма основы) или bhagavān (форма именительного падежа; к основе bhaga прибавлен суффикс -vant — суффикс обладания, причастности к чему-либо) первоначально значило «обладающий богатством / благом», «счастливый», «славный», «благословенный» и т. д. Позднее возникли значения «почитаемый», «святой» / «священный», «божественный».

Происходит от существительного bhaga («доля», «удача», «счастье»), родственного русским словам
«Бог» и «богатый».

В вайшнавизме 
В богословии вайшнавизма, Бхагаван выступает как личностный аспект Абсолютной истины. Три уровня осознания Абсолюта описываются, в частности, в «Бхагавата-пуране»:

 Брахман — первый аспект Абсолюта. Достигая этого уровня, индивид обретает блаженное состояние сознания, и осознаёт величие вселенского всепронизывающего сияния Брахмана. Обычно вначале Брахман воспринимается безличным (как брахмаджйоти, сияние Вишну), но на зрелом уровне осознания Брахман воспринимается как Личность (Вишну).
 Параматма — на этом уровне приходит осознание Параматмы, при котором становится возможным узреть Форму Бога, которая находится в сердцах всех живых существ, всегда сопровождая индивидуальную душу атман. На высшем уровне постижения Параматмы можно достичь Нараяны как Сверхдуши Вайкунтхи.
 Бхагаван — после достижения этого уровня, джива устанавливает прямые любовные взаимоотношения с Верховной Личностью Бога, в одной или нескольких из Его трансцендентных форм. В вайшнавизме этот уровень рассматривается как наивысший, как конечная стадия в осознании Бога.

Определение шести основных качеств Бхагавана 
Говорится, что Всевышний, Бхагаван, обладает бесчисленными духовными качествами, из которых принято выделять шесть основных. В «Вишну-пуране» (6.5.79) ведийский риши Парашара перечисляет эти шесть качеств, называемых санскритским термином «бхага»:
 Джнана («знание»)
 Вайрагья («отрешённость»)
 Яшаса («слава»)
 Вирья («сила»)
 Айшварья («богатство»)
 Шри («красота»)

Понятие Бхагавана соотносится с монотеистической концепцией Бога, — это наивысшая личность, являющаяся источником всего сущего и обладающая абсолютной властью. Это значит, что Бхагаван обладает всей силой, всей мудростью. Бхагаван — это личность, обладающая силой, знанием, красотой, славой, богатством и отречением в полной мере. Иначе говоря, если перед нами стоит личность, обладающая всеми богатствами во вселенной, являющаяся самой сильной во всём творении, и т. д. со всеми другими своими качествами, её можно назвать Бхагаваном. В различных ведийских писаниях индуизма утверждается, что эти шесть качеств Бхагавана привлекают абсолютно всех. Кто-то может привлекаться всеми шестью сразу, кто-то только некоторыми из них. Например в гаудия-вайшнавизме Бхагавана называют Кришной, что в переводе значит всепривлекающий.
 
Практика, позволяющая постичь аспект вечности, называется джнана-йогой. С постижением Брахмана, человек осознает 2 качества Бхагавана, знание и отречение.

Практика, позволяющая постичь Параматму — высшую душу в сердце, называется аштанга-йогой. Постигая высшую душу, человек обретает единство со сверхсознанием, в дополнение к вечности. С постижением высшей души человек постигает 4 качества Бхагавана, это Его могущество и славу, в дополнение к знанию и отречению.

Практика, позволяющая постичь Высшую Личность, Бога, называется бхакти-йогой. На этой ступени осознания Истины человек в дополнение к вечному знанию обретает блаженство. На этом уровне человек осознает все качества Бхагавана. Как Личность Бога проявляет себя как Брахман и Параматму, так и бхакти (любовное служение Богу) является основой всех других форм самосовершенства. Поэтому в вайшнавизме утверждается, что духовная практика, лишенная элементов преданного служения Богу обречена на крах. Именно по этой причине духовные практики в традициях бхакти делают упор на бескорыстном служении Богу.

Историческое использование термина 

Самые ранние свидетельства существования религии бхагавата относятся примерно ко V веку до н. э. Одним из таких свидетельств является надпись на колонне Гелиодора, в которой греческий посол из Таксилы в царстве Сунга, провозглашает себя «бхагаватой» («хелиодорена бхагаватена»):
Devadevasa Va [sude]vasa Garudadhvajo ayamkarito i[a] Heliodorena bhaga-
vatena Diyasa putrena TakhasilakenaYonadatena agatena maharajasa
Amtalikitasa upa[m]ta samkasam-ranoKasiput[r]asa [Bh]agabhadrasa tratarasa
vasena [chatu]dasena rajena vadhamanasa
Эта колонна Гаруды была воздвигнута для Бога богов Васудевы, бхагаватой Гелиодором, сыном Диона и уроженцем Таксилы, прибывшем в качестве посла от великого греческого царя Антиалкида к царю-спасителю Касипутре Бхагабхадре, находящемуся в благоденствии на 14-м году своего правления…. (текст не сохранился)… три бессмертных шага . …. (текст не сохранился)…и практика, которая ведёт нас на небеса — самоконтроль, благотворительность, и усердие.

Слово «бхагават» часто используется в ранних текстах пали для описания Будды, а также употребляется в ануссати как одно из слов для описания «татхагатхи». «Сакамуниса бхагавато» — надпись кхароштхи, обнаруженная на вазе, которую поместил в буддистскую ступу греческий меридарх (правитель провинции) по имени Феодор:

См. также 
 Бхагавата-пурана
 Бхагавад-гита
 Брахман
 Ишвара
 Параматма
 Бог в индуизме
 Парашива

Примечания

Литература 
 
 
 

Понятия индуизма
Имена Бога в индуизме
Понятия буддизма